Vitez oder Vitéz steht für:

  Vitez, eine Stadt in Bosnien
 Vitézi Rend, eine Auszeichnung und eine Organisation in Ungarn

Vitez oder Vitéz ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Vitéz (* 1974), rumänisch-ungarischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Johann Vitez (eigentlich János Vitéz de Zredna; 1408–1472), kroatischer Geistlicher, Erzbischof von Esztergom
 Johann Vitéz (Veszprém) († 1499), Bischof von Sirmium und von Veszprém
 Mihály Csokonai Vitéz (1773–1805), ungarischer Dichter
 Patrik Vitez (* 1998), slowenischer Skispringer

Siehe auch:
 NK Vitez, Fußballverein in der Stadt Vitez